USS California (1867)
USS California (ACR-6)
USS California (1921)
USS California (SP-249)
USS California (SP-647)
USS California (GN-36)